Altmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Altmayer (* 1956), deutscher Germanist 
 Robert Altmayer (1875–1959), französischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Altmaier
 Altmeier
 Altmeyer